Jordi II (georgià: გიორგი II, Guíorgui II) era el fill gran i va ser successor de Bagrat III d'Imerètia el 1565. Va morir el 1585.

Referències 
 

Reis d'Imerètia